Sui steht für:
 Sui (Volk), ethnische Minderheit in der Volksrepublik China
 Sui (Pakistan), Ort und Subdistrikt in Pakistan
 Sui (Shangqiu), Kreis der Stadt Shangqiu in der Provinz Henan, Volksrepublik China
 Sui (Suizhou), Kreis der Stadt Suizhou in der Provinz Hubei, Volksrepublik China
 Sui-Dynastie, Familie des chinesischen Kaiserreichs
 Sui (Bia), Nebenfluss des Bia in Ghana
 Rio Sui, mehrere Flüsse

Sui ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Sui (* 1955), US-amerikanische Modeschöpferin
 Sui He (* 1989), chinesisches Model
 Sui Jianguo (* 1956), chinesischer Künstler und Hochschullehrer für Bildhauerei
 Sui Lu (* 1992), chinesische Turnerin
 Sui Wenjing (* 1995), chinesische Eiskunstläuferin
 Sui Xinmei (* 1965), chinesische Kugelstoßerin

sui steht für:
 Suki (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

SUI steht für:
 Schweiz, als internationales Länderkürzel 
 Speleological Union of Ireland, irische Höhlenforscherorganisation
 Flughafen Sochumi-Babuschara (IATA-Code), abchasischer Flughafen

Abkürzung